Giovanni Pirastru – presbitero italiano, vescovo della Diocesi di Iglesias
 Giuseppe Pirastru – poeta italiano di lingua sarda
 stagno di Pauli Pirastru – zona umida situata lungo la costa occidentale della Sardegna